Resultats del Gran Premi d'Hongria de la temporada 1992 disputat al circuit d'Hungaroring el 16 d'agost del 1992.

Classificació

Altres 
 Pole: Riccardo Patrese 1' 15. 476

 Volta ràpida: Nigel Mansell 1' 18. 300 (a la volta 63)

 ''Aquesta va ser l'última cursa a la Fórmula 1 de l'escuderia Brabham.

Referències 
 

1992
Hongria